Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Lipczak – polska reportażystka
 Władysław Lipczak – polski polityk, lekarz weterynarii